Жижемський (, ) — прізвище.

Відомі представники 

 Жижемський Ярош Іванович  (?-†1598) — князь, староста, ротмістр.
 Жижемський Василь Михайлович  (?-?) — князь, воєвода.
 Жижемський Іван Іванович  (?-?) — князь, воєвода.
 Жижемський Дмитро Михайлович  (?-?) — князь, воєвода.
 Жижемський (Смоленський) Гліб Святославович  (?-1399) — Великий князь Смоленський, син Святослава Івановича, .
 Жижемський (Смоленський) Дмитро Глібович Смоленський — князь Смоленський, син Гліба Святославовича.
 Жижемський (Смоленський) Іван Дмитрович — князь Смоленський, родоначальник гілки Соломерецьких.
 Іван Дмитрович Жижемський — князь, прізвисько «Шах», син Дмитра Глібовича, родоначальник гілки Шаховичів.
 Іван Дмитрович Жижемський — князь, прізвисько «Манько», син Дмитра Глібовича, володар маєтку Бобрикі.
 Жижемський Михайло Іванович  (?-біля †1530) — князь, його сини Дмитро і Василь на службі Московській (його сини Данило з Тимофієм й Богданом на службі у ВКЛ), його прізвисько «Манчич», він син Івана Дмитровича на прізвисько «Манько».
 Жижемський Сильвестр Іванович — князь.
 Жижемський Петро Ярошевич — князь.
 Жижемський Ярош Ярошевич  (?-1630) — князь, син Яроша Івановича, войський, підкоморій.
 Жижемський Адам Ярошевич — князь.
 Жижемський Іван Тимофійович — князь.
 Жижемський (Смоленський) Святослав Іванович — князь Смоленський.
 Жижемський Олександр Дмитрович — князь.
 Жижемський Михайло Васильович  (?-?) — князь, воєвода.
 Жижемський Семен Данилович  (?-?) — князь, воєвода, намісник.
 Томаш Жижемський  (?-†1675) — князь, син Кшиштофа Ярошевича, підкоморій.
 Теофіл Жижемський  (?-†1736) — князь, син Адама, писар, чашник, сурогатор.
 Домінік Жижемський  (?-біля †1751) — князь, син Яна, підчаший, ротмістр.
 Михайло Жижемський  (?-після †1770) — князь, син Теофіла, підсудок, чашник, підчаший, підкоморій, депутат.
 Олександр Жижемський  (?-1645) — князь, син Кшиштофа Ярошевича, стольник, чашник, підстолій.
 Кшиштоф Ярошевич Жижемський — князь.
 Сильвестр Іванович Жижемський (?-після †1599) — князь, син Івана Тимофійовича, лісничий.
 Ян Томашевич Жижемський  (?-біля †1700) — князь, син Томаша, підкоморій.
 Ян Ярошевич Жижемський  (?-біля †1645) — князь, син Яроша Ярошевича, стольник, депутат.
 Ян Жижемський  (?-†1635) — князь, син Яна (Петра Ярошевича), стольник (підкоморій).
 Адам Ярошевич Жижемський (?-після †1640) — князь, син Яроша Івановича, хорунжий; (†1670) його дружина Катерина Оледзька (†1680).
 Адам Жижемський (?-після †1683) — князь, син Яна, стольник, ловчий.
 Адам Жижемський — князь, підкоморій мозирський.
 Петро Ярошевич Жижемський  (?-до †1609) — князь, син Яроша Івановича Жижемського, староста річицький з 1598 до 1618.

Інше

 герб «Жижемський» — геральдичний символ.

Див. також 
 Жижемські — князівський рід.

Примітки 

Білоруські прізвища
Жижемські